Штранге — фамилия. Известные носители: